Castells: 
Torre de nou amb folre
Torre de nou amb folre i manilles